

Patronyme 

 Auguste Hervieu (entre 1794 et 1796-1858), peintre français et illustrateur de livres, travaillant à Londres
 Bertrand Hervieu (1948-), agronome français ;
 Danièle Hervieu-Léger (1947-), sociologue française ;
 Dominique Hervieu (1963-), danseuse et chorégraphe de danse française ;
 Félicie Hervieu (1840-1917), personnalité à l'origine de plusieurs innovations sociales ;
 Francis Hervieu (1956-), kayakiste français ;
 Henri Hervieu (1852-1928), homme politique français ;
 Paul Hervieu (1857-1915), romancier et dramaturge français ;
 Karine Hervieu (1982-), athlète française spécialiste du lancer de javelot ;
 Louise Hervieu (1878-1954), peintre, dessinatrice et écrivaine française ;
 Pierre Hervieu, homme politique français.

 Céline Hervieux-Payette (1941-), femme politique canadienne ;
 Jacques François Édouard Hervieux (1818-1905), médecin français spécialisé en pédiatrie et gynécologie ;
 Marc Hervieux (1969-), artiste lyrique (ténor) canadien.

Voir aussi 

 Maison Hervieux, maison rurale patrimoniale située à Lanoraie au Québec (Canada) ;
 rue Louise-Hervieu, voie située dans le quartier de Bercy du 12e arrondissement de Paris ;
 rue Paul-Hervieu, voie du 15e arrondissement de Paris, en France.

Autre 

 Compagnie Montalvo-Hervieu, une compagnie française de danse contemporaine fondée par José Montalvo et Dominique Hervieu

Patronyme normand